Criella — рід грибів родини Rhytismataceae. Назва вперше опублікована 1900 року.

Класифікація 
До роду Criella відносять 5 видів:
 Criella aceris-laurini
 Criella austrocaledonica
 Criella erythrospora
 Criella lonicerae
 Criella rhododendri

Примітки

Джерела 
 Hennings, P. 1900. Fungi monsunenses. Monsunia. 1:137-174 - P.171

Роди грибів